

Волиньце — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Волиньце — село в гміні Пунськ Сейненського повіту Підляського воєводства
 Волиньце — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства